Leopoldsdorf im Marchfelde är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Gänserndorf och förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Wien. Leopoldsdorf im Marchfelde ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Leopoldsdorf im Marchfelde är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är Pfaffenberg,  meter över havet,  km sydost om Leopoldsdorf im Marchfelde. Närmaste större samhälle är Groß-Enzersdorf,  km väster om Leopoldsdorf im Marchfelde. 

Trakten runt Leopoldsdorf im Marchfelde består till största delen av jordbruksmark. Runt Leopoldsdorf im Marchfelde är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Niederösterreich